Attenborosaurus este un gen extinct de pliosauride din jurasicul timpuriu găsit în Dorset, Anglia. Specia tip este A. conybeari. Genul este numit după David Attenborough, iar specia după William Conybeare.

Clasificare 

Următoarea cladogramă urmează o analiză realizată de Benson & Druckenmiller (2014).

<div class="noprint">

Note

Legături externe 
 David Attenborough and his 'Attenborosaurus' on YouTube
 Attenborosaurus on The Plesiosaur Directory

Plesiosauridae